Il Bombardier Global 7000 è un aereo della canadese Bombardier Aerospace di tipo business jet ad alta velocità, in fase di progettazione, la cui entrata in servizio (prevista per il 2016) è slittata alla seconda metà del 2018. Nel periodo tra l'apertura delle prenotazioni e la prima metà del 2011, sono già stati ordinati quasi 40 esemplari insieme al modello 8000 della stessa famiglia.

Design e sviluppo 
Il Global 7000 è stato pensato per competere sul mercato dei jet d'affari. Per battere la concorrenza i progettisti hanno puntato su aumento di spazio in cabina passeggeri, velocità, autonomia e rispetto delle normative anti-inquinamento. Lo spazio in cabina, suddivisa in quattro compartimenti, viene dichiarato di progetto essere di 74,67 m³, cioè un 20% circa in più rispetto ai migliori concorrenti attuali.

L'ala scelta è caratterizzata da un nuovo profilo dichiarato in grado di migliorare il volo in regime transonico, consentendo una alta velocità di crociera stimata di 0,90 Mach.

Un'altra decisione progettuale impegnativa, consiste nella scelta di adottare i motori di prossima generazione ad alta efficienza General Electric TechX, dichiarati in grado di fornire 16 500 libbre di spinta. La General Electric dichiara che i motori TechX saranno in grado di ridurre le emissioni inquinanti, in particolare quelle di NOx per le quali si pongono come obiettivo l'abbattimento fino al 50% rispetto a quanto previsto dal prossimo protocollo CAEP-6 (Civil Aircraft Emissions Protocol). Il consumo di carburante è previsto essere complessivamente inferiore dell'8% rispetto al leader del settore, il Global Express XRS.
Combinando queste caratteristiche, l'aereo sarà in grado di volare non-stop da Londra a Singapore, da New York a Dubai o da Pechino a Washington con un carico utile di 10 passeggeri. L'entrata in servizio è prevista per il 2016.
Il 28 Maggio 2018 Bombardier ha annunciato di aver cambiato la denominazione del G7000 in G7500,a sottolineare che la realizzazione del progetto ha superato significativamente le aspettative prestazionali, rendendo il velivolo più vicino al G8000, soprattutto in termini di autonomia.

Global 8000 
Insieme al Global 7000, è stato annunciato un modello con fusoliera più corta, ma con una maggiore autonomia, denominato Global 8000. Questo aereo sarà caratterizzato da una cabina a tre zone da 63,32 m³ e da un'autonomia di 14631 km a Mach 0,85 che gli permetterà di volare più lontano di qualsiasi altro business jet attuale e di collegare Sydney a Los Angeles, Hong Kong a New York e Mumbai a New York non-stop con un carico utile di otto passeggeri. Il Global 8000 potrà operare ad una velocità di crociera di Mach 0,90. L'entrata in servizio è prevista per il 2017.

Anche per questo modello la motorizzazione prevista è basata sui nuovi General Electric TechX capaci di 16.500 libbre di spinta.

Ordini 

 NetJets ordina un totale di 20 Global 7000 e Global 8000, ma non ha specificato il numero di aerei che desidera per modello.

Note 

8. https://www.bombardier.com/en/media/newsList/details.bba_20180528_bombardier-elevates-the-name-of-its-flagship-busine.bombardiercom.html Bombardier Elevates the Name of its Flagship Business Jet to the Global 7500 Aircraft as Performance Continues to Exceed Expectations

Voci correlate 
Bombardier Global Express

Altri progetti

Collegamenti esterni
 
 
 
 

Aerei civili canadesi